Гр́одський, жіноча форма Гродська — українське прізвище. Відомі носії:
 Гродський Петро Миколайович — радянський військовик
 Гродський Семен Іванович — український дипломат часів гетьмана Івана Мазепи

 Анна Гродська — польська громадська та політична діячка

Українські прізвища